Magnus "Lill-Tidan" Johansson, född 5 oktober 1964 i Göteborg är en svensk tidigare fotbollsspelare och tränare. Han vann UEFA-cupen med IFK Göteborg säsongen 1986/1987.

Referenser 

Spelare i FK Haugesund
Spelare i IFK Göteborg
Spelare i SK Brann
Spelare i Västra Frölunda IF
Svenska fotbollsspelare
Tränare i Bryne FK
Svenska idrottare under 1900-talet
Idrottare från Göteborg
Födda 1964
Levande personer
Män